Sirija
 Deir ez-Zor, grad
 Deir ez-Zor (nahija)
 Deir ez-Zor (okrug)
 Deir ez-Zor (pokrajina)